Ecuador
Olmedo, település Loja tartományban, Olmedo kanton székhelye
Olmedo, település Manabí tartományban, Olmedo kanton székhelye

 Olaszország
Olmedo, település Szardínia szigetén

 Spanyolország
Olmedo,  község Valladolid tartományban